Loomis può riferirsi a:

Geografia
Loomis (California)
Loomis (Canada)
Loomis (Nebraska)
Loomis (Dakota del Sud)
Loomis (Washington)
Loomis (Wisconsin)

Persone
Alfred Lee Loomis (1887-1975)